

Földrajz 
 Horvátország
 Kajgana, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében.

Gasztronómia 
kajgana délszláv, tojásból készített ételféleség.

Média 
Kajgana.com független macedón nyelvű webportál.